Chris Soldatos (1959. december 26.) dél-afrikai nemzetközi labdarúgó-partbíró. Teljes neve Aristidis Chris Soldatos. Egyéb foglalkozása ügyvéd.

Pályafutása

Nemzeti partbíráskodás 
A küldési gyakorlat szerint rendszeres partbírói szolgálatot végzett. 1993-ban a FIFA JB felkérte a nemzeti labdarúgó-szövetségeket, hogy alakítsák meg az önálló asszisztensi (partbírói) keretet. Ezzel az intézkedéssel szétválasztották a mérkőzésvezetői és asszisztensi (megnövekedett feladatok) tevékenységet. Az I. Liga partbírójaként 2004-ben vonult vissza.

Nemzetközi partbíráskodás 
A Dél-afrikai labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) terjesztette fel nemzetközi asszisztensnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 1993-tól tartotta nyilván asszisztensi keretében. A FIFA JB központi nyelvei közül a angolt beszéli. Több nemzetek közötti válogatott és klubmérkőzésen szolgálta a labdarúgást partbíróként. A nemzetközi partbíráskodástól 2004-ben a FIFA JB 45 éves korhatárát elérve búcsúzott.

Labdarúgó-világbajnokság

U20-as labdarúgó-világbajnokság
Katar rendezte a 10., az 1995-ös ifjúsági labdarúgó-világbajnokság döntő küzdelmeit, ahol a FIFA JB asszisztensként alkalmazta.

1995-ös ifjúsági labdarúgó-világbajnokság

---

A világbajnoki döntőkhöz vezető úton Franciaországba a XVI., az 1998-as labdarúgó-világbajnokságra a FIFA JB játékvezetőként alkalmazta. Három csoporttalálkozón szolgálhatott partbíróként. A tornán a meghívott partbírók még nem kapcsolódtak közvetlenül hazájuk- vagy a kijelölt nemzetközi játékvezetőhöz. Partbírói mérkőzéseinek száma világbajnokságon: 3.

1998-as labdarúgó-világbajnokság

Világbajnoki mérkőzés

Afrikai nemzetek kupája 
Tunézia a 19., az 1994-es afrikai nemzetek kupája, Dél-afrikai Köztársaság a 20., az 1996-os afrikai nemzetek kupája, valamint Burkina Faso rendezte a 21., az 1998-as afrikai nemzetek kupája labdarúgó tornát, ahol a CAF JB asszisztensként vette igénybe szolgálatát.

Sportvezetőként
Pályafutást befejezve a Dél-afrikai Labdarúgó-szövetség mellett tevékenykedve vitarendező, Sport Választott bírósági (CAS) ügyvéd.

Források 

Dél-afrikai labdarúgó-játékvezetők
1950-ben született személyek
Élő személyek